Несколько кораблей Королевского флота назывались HMS Egmont, в том числе:

 HMS Egmont — 74-пушечный линейный корабль третьего ранга. Спущен на воду в 1768; отправлен на слом в 1799.
 HMS Egmont — 74-пушечный линейный корабль третьего ранга. Спущен на воду в 1810; продан в 1875.